Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Timofej Skatov ha sconfitto Jozef Kovalík con il punteggio di 7-5, 6-7(2-7), 6-4.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (quarti di finale)
  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Tomás Martín Etcheverry (primo turno)
  Pablo Andújar (ritirato)

  Francesco Passaro (primo turno) 
  Carlos Taberner (secondo turno) 
  Andrea Pellegrino (primo turno) 
  Marco Cecchinato (primo turno)

Qualificati 

  Máté Valkusz (quarti di finale, ritirato)
  Oriol Roca Batalla (primo turno)
  Oleksandr Ovcharenko (primo turno)

  Francesco Forti (primo turno) 
  Stefano Napolitano (primo turno) 
  Fausto Tabacco (primo turno)

Lucky loser 

  Lucas Gerch (primo turno)

Wildcard 

  Federico Arnaboldi (secondo turno)
  Gianmarco Ferrari (primo turno)

  Gian Marco Moroni (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Parma Challenger 2022